Hans Christoph Binswanger ( - ), économiste et essayiste suisse.

 Ludwig Binswanger, ( - ), psychiatre suisse.

 Otto Binswanger, ( - ), neurologue et psychiatre suisse.

Homonymie de patronyme